Edifícios, locais, distritos e objetos no Registro Nacional de Lugares Históricos no Alabama. Desde 7 de fevereiro de 2014 existem  propriedades e distritos do Registro Nacional de Lugares Históricos listados em 66 dos 67 condados do Alabama, incluindo os 37 nomeados no Marco Histórico Nacional.

O condado de Jefferson é o que contem a maior quantidade de registros, enquanto outros quatro condados possuem apenas um registro cada um. Os primeiros NRHPs no Alabama foram designados em 15 de outubro de 1966 e o mais recente em 10 de janeiro de 2014.

Números de propriedades por condado 
A relação a seguir lista as entradas atuais, por condado, pertencentes ao Registro Nacional de Lugares Históricos. Estas somas são baseadas em inscrições no Banco de Dados do Cadastro Nacional de Informações a partir de 24 de abril de 2008, e nas novas listas semanais postadas desde então no site do National Register of Historic Places. Há inclusões freqüentes e exclusões ocasionais à lista, fazendo com que as contagens mostradas aqui sejam aproximadas e não oficiais. Igualmente, a contagem desta tabela exclui o aumento e diminuição de fronteiras que modificam a área coberta por uma propriedade existente ou distrito e que apresentem um número de referência nacional distinto no Regisro Nacional.

Ver também 
 Marcos Históricos Nacional no Alabama